Бжостовский () — польская фамилия.

Известные носители 
 Бжостовский, Адам (1722—1790) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал-лейтенант, депутат сейма.
 Бжостовский, Александр Адамович (1740-е—1820) — государственный деятель Великого княжества Литовского, польский шляхтич, граф Пруссии.
 Бжостовский, Кароль (1796—1854) — офицер герцогства Варшавского, польский общественный деятель.
 
 Бжостовский, Михаил (1722—1784) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.
 Бржостовский, Михаил-Иероним Станиславович (1762—1806) — граф, государственный деятель Речи Посполитой, позже Российской империи, последний чашник великий литовский, предводитель дворянства Виленской губернии, драматург.
 Бжостовский, Павел Ксаверий (1739—1827) — польский общественный деятель.
 Бжостовский, Станислав (1733—1769) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, полковник войск польских.
 Бжостовский, Циприан Павел (1612—1688) — государственный и дипломатический деятель Королевства Польского и Великого княжества Литовского.
 Бжостовский, Юзеф (1692—1745) — государственный деятель Речи Посполитой, писарь великий литовский.
 Бжостовский, Ян Владислав (1644—1722) — государственный деятель Великого княжества Литовского.

Примечания